Marcin Biały (1830-1923), duchowny rzymskokatolicki
 Marcin Biały (1988-), hokeista